Петрова е женската форма на фамилното име Петров.

Може да се отнася за:
 Анна Петрова (1952), българска актриса и драматург
 Антония Петрова (1984), българска манекенка, Мис България 2009
 Бисерка Петрова (1977), български политик, депутат
 Велислава Петрова, няколко души с това име
 Вяра Петрова (1970), български политик, депутат
 Гълъбина Петрова (1943), български учен, професор, юрист
 Елена Петрова (1975), българска актриса
 Здравка Петрова (1946), българска преводачка
 Латинка Петрова (1944), българска актриса
 Малина Петрова (1950), българска актриса и режисьорка
 Мара Петрова (1921 – 1997), първата българска композиторка
 Мария Петрова, няколко души с това име
 Светла Петрова (1956), българска журналистка
 Сийка Петрова (1914 – 1996), българска оперна певица
 Снежина Петрова (1970), българска актриса
 Тонка Петрова (1947), българска лекоатлетка

Вижте също 
 Петрова нива
 Петрова църква
 Петров

Български фамилни имена